Suttungr – personaggio della mitologia nordica
 Suttungr – satellite di Saturno